Le laboratoire Roberval est une unité mixte de recherche (UMR 7337) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Université de technologie de Compiègne créé en 2000. Il est implanté sur le site de l'Université de technologie de Compiègne à Compiègne.

Le laboratoire Roberval a pour vocation le développement de méthodes expérimentales et numériques innovantes pour l'analyse, la modélisation et la conception des structures et des systèmes mécaniques.

Le , le laboratoire Roberval fusionnera avec le LEC pour créer une unité de recherche en mécanique, énergie et électricité qui conservera le nom de Roberval.

Direction

Références

Lien externe 

Laboratoire de physique
Unité mixte de recherche
Unité de recherche du CNRS
Laboratoire de recherche de l'université de technologie de Compiègne
Université de technologie de Compiègne